Лептокария може да се отнася за:

 Лептокария, малко градче в Гърция, Пиерия, Централна Македония, Гърция;
 Литовой, село в Гърция, дем Пела, Централна Македония, с гръцко име Лептокария от 1954 година;
 Туково, бивше село в Гърция, дем Бук, Източна Македония и Тракия, с гръцко име Лептокария от 1927 година;
 Лептокария, село в Гърция, дем Дедеагач, Източна Македония и Тракия;
 Лептокария, село в Гърция, дем Навпактия, Западна Гърция;
 Лептокария, село в Гърция, дем Пили, Тесалия, до 1930 Селимоглу;
 Лептокария, село в Гърция, дем Загори, Епир, до 1927 година Лясковеци;
 Лептокария, село в Гърция, дем Филятес, Епир.